William I. Nolan (1874–1943) – amerykański polityk, kongresmen
 William F. Nolan (1928–2021) – amerykański pisarz science fiction i fantasy.
 William Nolan (ur. 1954) – brytyjski duchowny katolicki, biskup